Gaston Heenen (1880-1963), militaire et homme politique belge
 Paul-Henri Heenen (1947-2019), chercheur belge